Аспинвол има више значења:
 Аспинвол (Ајова)
 Аспинвол (Пенсилванија)